Leutersdorf peut faire référence à:
 Leutersdorf (Thuringe), une commune d'Allemagne
 Leutersdorf (Saxe), une commune d'Allemagne